Waldgebiet bezeichnet:

 allgemein einen Wald, siehe dort
Waldgebiet (Gemeinde Rechnitz), Ortsteil der Gemeinde Rechnitz, Bezirk Oberwart, Burgenland

Siehe auch:
 Waldgebiet des Jahres